Великий рейд — американский художественный фильм о рейде на Кабанатуан во время Второй мировой войны, поставленный режиссёром Джоном Далем по мотивам одноимённой книги Уильяма Б. Брейера. В основу сюжета легло освобождение лагеря военнопленных в Кабанатуане в январе 1945 года на острове Лусон Филиппинского архипелага.

Фильм был снят в период с 4 июля по 6 ноября 2002 года, но его выпуск задерживался несколько раз с 2003 года по различным причинам.

Фильм был показан в кинотеатрах США 12 августа 2005 года — за три дня до 60-й годовщины Дня победы над Японией.

Сюжет 
Японские солдаты под руководством майора Нагаи сжигают заживо военнопленных в лагере Палаван, загнав их в бомбоубежище. В Капасио (Лусон, Филиппины) генерал Крюгер приказывает рейнджерам совершить скрытый марш-бросок через 30 миль контролируемой японцами территории, чтобы освободить пленных из лагеря в Кабанатуане. Генерал опасается, что в ходе планируемого американского наступления японцы их истребят.

В Маниле медсестра городского госпиталя Маргарет ворует или покупает хинин и прочие лекарства и через цепочку подпольщиков передаёт их военнопленным, среди которых находится её муж, майор Гибсон. Японская военная полиция выслеживает и арестовывает её после того, как она помогает связной избавиться от хвоста. Однако следователь выпускает её, считая, что она приведёт полицию к другим членам подполья. Выходя из тюрьмы, Маргарет с ужасом видит тела расстрелянных друзей-подпольщиков. Друзья переправляют её в горы.

В Кабанатуане охрана покидает лагерь. Однако пленные даже не думают бежать, так как большая часть из них — лежачие больные. Гибсон находит хранилище, забитое посылками Красного Креста для пленных. Пиршество прерывает прибывшая военная полиция, новый комендант лагеря майор Нагаи допрашивает полуживого Гибсона, обещая лечение и свободу для него и для Маргарет. Пленные выкапывают бомбоубежище, в лагерь прибывает подкрепление и бочки с бензином. Нагаи ждёт только приказа из Токио. По его приказу расстреливают пойманного беглеца и десятерых его товарищей.

Рейнджеры встречают партизан, те берутся оборонять мост Кабу, разделяющий лагерь с основными японскими силами. Благодаря самолёту, отвлекшему внимание охраны, рейнджеры скрытно подползают к ограде лагеря и, дождавшись ночи, обрушивают шквальный огонь на японцев. Они истребляют охрану и выводят пленных. Уцелевший Нагаи стреляет из миномёта по колонне, но рейнджеры разделываются и с ним. В то же время партизаны защищают мост, не давая перейти японцам. Пленные спасаются, но Гибсон умирает до встречи с Маргарет.

В фильме уделено внимание роли филиппинских партизан, которые сражались бок о бок с американцами в ходе войны, особенно в удержании моста, что задержало прибытие японских подкреплений.

В ролях 

На русский язык фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу кинокомпании «Вест» в 2005 году.

Прокат и сборы 
Выход фильма был запланирован на 2002 год, но выпуск откладывался по различным причинам. Наконец в 2005 году фильм был выпущен компанией Miramax Films, что совпало с официальным уходом соучредителей Боба и Харви Вайнштейнов.

Фильму не сопутствовал финансовый успех, из 80-миллионного бюджета окупилось только 12 %. Фильм вышел 12 августа 2005 года и к выходным собрал только  долларов. Всемирный сбор составил  долларов.

Примечания

Ссылки 
 Official web site
 

Фильмы Джона Дала
Американские фильмы о Второй мировой войне
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2005 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях